Myllykosken Pallo-47 – fiński klub piłkarski z siedzibą w mieście Kouvola.

Osiągnięcia 
 Mistrz Finlandii (1): 2005
 Puchar Finlandii (3): 1992, 1995, 2004

Historia 
Klub MyPa założony został w 1947 roku i występował do 2014 w rozgrywkach fińskiej Veikkausliigi. Nie otrzymał licencji na grę w tej lidze na sezon 2015 i wycofał się z zawodowego futbolu w 2015. Mistrz kraju w roku 2005.

Europejskie puchary

Strony klubowe 
 Oficjalna strona klubu MyPa

 
Fińskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1947